Дискография британской пост-панк группы Public Image Ltd включает в себя 9 студийных альбомов, 5 концертных альбомов, 1 мини-альбома, и 4 сборника. За время работы группа выпустила 16 синглов.

Студийные альбомы

Концерты, сборники, и другие альбомы

Синглы

Примечания 

Public Image Ltd